Haikou bezeichnet:

 Haikou (海口市), Stadt auf Hainan in der Volksrepublik China
 Haikou (Chengjiang) (海口镇), Großgemeinde im Kreis Chengjiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Haikou (Daguan) (海口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Daguan in der chinesischen Provinz Anhui
 Haikou (Dexing) (海口镇), Großgemeinde der Stadt Dexing in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Haikou (Fuqing) (海口镇), Großgemeinde der Stadt Fuqing in der chinesischen Provinz Fujian
 Haikou (Qingtian) (海口镇), Großgemeinde im Kreis Qingtian in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Haikou (Xishan) (海口街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xishan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Haikou Hu, See in der Volksrepublik China
Siehe auch:
 Haiku